Калгала́кша () — старинное поморское село в составе Куземского сельского поселения Кемского района Республики Карелия, комплексный памятник истории.

Общие сведения 
Находится в устье реки Калга на Карельском берегу Белого моря.

Население

История и экономика 
При советской власти был организован и до 2011 года работал рыболовецкий колхоз «имени Двенадцатой годовщины октября». Местное население занимается заготовкой рыбы (сиг, камбала, треска, щука), ягод (черники, брусники, голубики, морошки, клюквы) и грибов. Через село пролегают туристические маршруты.

Известные уроженцы 
Ефремов, Александр Иванович (1916—1945) — полный кавалер ордена Славы.

Улицы 
 ул. Ефремова
 ул. Советская

Примечания

Ссылки 
 Рыбацкое Поморье
 Информационный портал СОЛОВКИ
 Отчёт о путешествии по реке Калга.
 Калгалакша. Этнография и фольклор

Населённые пункты Кемского района